Лукреція Борджіа (1480—1519) була італійською герцогинею Феррари починаючи з 1501.

 Люди
 Лукреція Борджіа (, ; 1480—1519) — герцогиня Феррари з 1501. Позашлюбна донька Родріго Борджіа і Ваноцци де Каттані.

 Література
 Лукреція Борджіа () — п'єса письменника Віктора Гюго в двох діях.

 Музика
 Лукреція Борджіа () — опера (мелодрама) італійського композитора Гаетано Доніцетті в двох діях з прологом.

Див. також 
 Борджа (значення)